Anhanguera (pterosauriër), een pterosauriër behorend tot de groep van de Pterodactyloidea die tijdens het vroege Krijt leefde
 Anhanguera (Goiás), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Anhanguera (São Paulo), een district in de Braziliaanse deelstaat São Paulo